Tinjan se poate referi la:

Comuna Tinjan, Istria, comună din cantonul Istria, Croația
Tinjan, Koper, localitate din comuna Koper, Slovenia